Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji ABN AMRO World Tennis Tournament 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl český tenista Tomáš Berdych, který se opět probojoval do finále.

Vítězem dvouhry se stal čtvrtý nasazený Švýcar Stan Wawrinka, jenž ve finále zdolal turnajovou trojku Berdycha po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak po Chennai Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo dervátý singlový titul na okruhu ATP Tour, když zvítězil v pátém finále za sebou. V následné pondělní klasifikaci žebříčku vystřídal Berdycha na 7. místě, zatímco Čech klesl na 8. pozici.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2015
ATP World Tour 2015